Medline puede hacer referencia a:

 MEDLINE, una base de datos de bibliografía médica provista por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.
 MedlinePlus, un servicio de información en línea para pacientes provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.
 Medline Industries, una empresa privada estadounidense fabricante de equipamiento médico.